Роберт Джерри «Боб» Ленье младший (; ) — американский баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации за клубы «Детройт Пистонс» и «Милуоки Бакс». Ленье играл на позиции центрового. Он 8 раз участвовал в матчах всех звёзд НБА, а в 1974 году был признан самым ценным игроком матча всех звёзд. За его заслуги за ним был закреплён номер 16 в «Пистонс» и в «Бакс». В 1992 году он был введён в Зал славы баскетбола.

Биография 
Ленье родился в Буффало, штат Нью-Йорк. В 1966 году окончил старшую школу Беннета, где играл в баскетбольной команде под руководством тренера Ирвинга Сареки. По окончании школы продолжил играть в баскетбол за команду университета Святого Бонавентюра в Олине, штат Нью-Йорк. Ланье трижды выбирался во всеамериканскую сборную (1968—1970). В 1970 году довёл свою команду до финала четырёх NCAA, однако из-за травмы не принимал участие в четвертьфинале против команды университета Джексонвилля, ведомой Артисом Гилмором, которую его команда проиграла. За свои заслуги в этом году он был назван игроком года по мнению журнала Coach and Athlete, а также игроком года Eastern College Athletic Conference.

В 1970 году он был выбран на драфте НБА под 1 номером клубом «Детройт Пистонс» и в своём дебютном сезоне был включён в сборную новичков НБА. В 1980 году он был обменян в «Милуоки Бакс». За 5 лет в Бакс он каждый год завоёвывал с клубом титулы чемпиона дивизиона. В 1984 году он был удостоен Oscar Robertson Leadership Award.

За 14 сезонов, проведённых в НБА, он в среднем за игру набирал по 20,1 очка и делал 10,1 подбора. Его процент реализации составил 51,4 %.

В сезоне 1994/95 он стал исполняющим обязанности главного тренера «Голден Стэйт Уорриорз». Под его руководством команда провела 37 игр, из которых выиграла 12 и 25 проиграла.

Во время выступления в НБА Ланье обладал самыми большими ногами в лиге. Его ноги можно было увидеть в рекламе Miller Lite, которую транслировали в 1980-х годах. В Зале славы баскетбола в Спрингфилде, Массачусетс посетители могут сравнить размер своих ног с ногами Ленье.

Баскетбольная площадка университета Святого Бонавентуры названа в его честь.

Умер 10 мая 2022 года.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Зала славы баскетбола
 Historical Glimpses: Robert Lanier

Баскетболисты США
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Милуоки Бакс»
Баскетбольные тренеры США
Тренеры «Голден Стэйт Уорриорз»
Баскетболисты НБА с неиспользуемыми номерами
Члены Зала славы баскетбола
Президенты Ассоциации игроков НБА